

Alen

Patronyme 

patronyme composé
 

personnalités
 André Alen (né en 1950), professeur de droit belge ;
 Felix Alen (1950-2021), chef cuisinier belge ;
 Patrick Alen (né en 1967), artiste belge.

Prénom

Toponyme 

 Alen, village au Cameroun ;
 Alen, quartier de Sopuerta,au Pays basque, Espagne.

Voir aussi 
  ou Aln, unité de longueur scandinave

Alén

Patronyme 

  (1948-2004), musicologue et violoniste cubain ;
  (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 Markku Alén (né en 1951), pilote de rallye finlandais.

Prénom

Voir aussi 
Parc national de Monte Alén, parc de Guinée équatoriale

Ålen

Toponyme 

 Ålen, ville norvégienne du comté de Trøndelag

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom